19-й чемпионат Узбекистана по футболу 2010 года среди клубов Второй лиги. Проводился в 1 круг в 2-х группах (с участием 8 клубов) в ноябре 2010 года.

Итоговые таблицы

Группа А 
Матчи проводились в Самарканде.

 «Сохибкор» (Зангиата) отказался от участия в турнире.

Группа В 
Матчи проводились в Янгиере.

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2010
 Кубок Узбекистана по футболу 2010
 Первая лига Узбекистана по футболу 2010

Ссылки 
 Итоги второй лиги 2010 на pfl.uz

2010
Спорт в Узбекистане в 2010 году